Hochgericht steht für:

 ein Hohes Gericht im Heiligen Römischen Reich, siehe Blutgerichtsbarkeit
 Hochgericht (Graubünden), historischer Verwaltungsbezirk im Kanton Graubünden
 Hochgericht Hanau, Richtplatz in Hanau-Wolfgang
 Hochgericht Steinheim, Richtplatz in Hanau-Steinheim